I Am Me — второй студийный альбом Эшли Симпсон, выпущен в США 18 октября 2005 года. Альбом занял второе место в топ-25 хитов на Billboard Hot 100, дебютировал под номером один в продажах(2005 год).

Об альбоме 
Две песни были взяты с первого альбома Boyfriend и L.O.V.E.. Эшли работала с Джоном Шанкс и Карой DioGuardi над этим альбомом, так же как и над своим первым альбомом. 15 декабря, альбом стал платиновым в RIAA, было продано более одной миллиона копий в США (на апрель 2008 года было продано 987 000 копий). В переизданный альбом должен был быть включён новый сингл Эшли «Invisible», но в середине 2006-го года добавление новой песни отменили. Песня была включена в международных бонус-треках на следующем альбоме Эшли Bittersweet World.

Список композиций

Чарты и сертификации
I Am Me made занял #126 в годовом чарте 2006 Billboard 200 Albums.

Чарты

Сертификации

Примечания

Альбомы Geffen Records